G59 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Maiden Lane Observatory, di Bainbridge Island
 G.59 – designazione del Fiat G.59